Ранчо Товар има више значења:

 Ранчо Товар, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Товар, Сеис Ерманос (Меоки), насеље у округу Чивава у Мексику